Dexipposz (történetíró) (3. század) – ókori görög történetíró
 Dexipposz (filozófus) (4. század) – ókori görög filozófus